Особлага (река) — река в Чехии и Польше. 
 Особлага (муниципалитет) — муниципалитет в Чехии.
 Особлага, Марек () — чешский писатель.

См. также 
 Особлаг
 Хоценплоц